Diverses fortifications portent le nom de fort François (parfois fort François I) :
 le fort François de Bergues ;
 le fort François I de Port-Cros, actuellement fort du Moulin.